Роузбад има више значења:
 Округ Роузбад (Монтана)
 Роузбад (Јужна Дакота)
 Роузбад (Монтана)
 Роузбад (Тексас)
 Роузбад (Мисури)